Приютинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Приютинский сельсовет — в Петуховском районе Курганской области.
 Приютинский сельсовет — в Тоцком районе Оренбургской области.